Pacense é o gentílico dos seguintes locais:
Beja — cidade do sul de Portugal chamada Pax Julia ou Civitas Pacensis no período romano
Badajoz — cidade espanhola que no passado se suponha poder ter sido Pax Julia
Paços de Ferreira — cidade do norte de Portugal
La Paz (departamento de El Salvador)